Domenico Morelli (1714-1804), letterato e vescovo cattolico;
 Domenico Morelli (1826-1901), pittore e politico.